Tāzehābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tāzehābād (ort i Kurdistan, lat 36,28, long 47,04), 
 Tāzehābād-e Vazīr, ort, Kurdistan, 
 Tāzehābād (ort i Kurdistan, lat 35,59, long 46,59), 
 Tāzehābād (ort i Mazandaran), 
 Tāzehābād-e Karsavān, ort, Kermanshah, 
 Tāzehābād (ort i Kurdistan, lat 36,07, long 47,10), 
 Tāzehābād-e Marzīān, ort, Gilan, 
 Tāzehābād (ort i Kurdistan, lat 35,34, long 46,31), 
 Tāzehābād-e Gāvmīshān, ort, Kurdistan, 
 Tāzehābād (ort i Kurdistan, lat 35,64, long 47,14), 
 Tāzehābād-e Sarāb, ort, Kermanshah, 
 Tāzehābād (ort i Kurdistan, lat 35,47, long 47,11), 
 Tāzehābād-e Golāneh, ort, Kurdistan, 
 Tāzehābād (ort i Kurdistan, lat 35,25, long 47,49), 

Robotskapade Iranförgreningar